«В долине насилия» () — американский фильм в жанре вестерн, режиссёра Тая Уэста. В главных ролях Итан Хоук, Таисса Фармига, Джеймс Рэнсон, Карен Гиллан и Джон Траволта. Премьера фильма состоялась на кинофестивале South by Southwest в марте 2016 года. Премьера в кинотеатрах состоялась 16 сентября 2016 года.

Сюжет 

Бродяга по имени Пол, которому нечего терять, стремится отомстить бандитам, убившим его лучшего друга.

В ролях 
 Итан Хоук — Пол
 Таисса Фармига — Мэри-Энн
 Джеймс Рэнсон — Джилли Мартин
 Карен Гиллан — Эллен
 Джон Траволта — Клайд Мартин
 Бёрн Горман — священник
 Тоби Хасс — Харрис
 Ларри Фессенден — Рой
 К. Харрисон Суинни — Уильям Т. Бакстер
 Томми Нохили  — Табби
 Джампи — Эбби

Производство 
Съёмки фильма начались 23 июня 2014 года в городе Санта-Фе, штат Нью-Мексико, и продлились более пяти недель.

Критика 
Кинокритики в основном положительно отозвались о фильме. На сайте Rotten Tomatoes фильм получил рейтинг «свежести» в 76 %, основываясь на 67 обзорах со средним баллом 6,8/10. На сайте Metacritic кинолента имеет 61 балл из 100.

Примечания 

Вестерны США
Фильмы Тая Уэста
Фильмы США 2016 года
Фильмы Universal Pictures
Фильмы Focus Features
Исторические фильмы о 1890-х годах